Wanchope puede referir a:
 Paulo Wanchope, jugador de fútbol costarricense;
 Javier Wanchope, hermano del anterior, también futbolista y empresario;
 Wanchope Ábila, jugador de fútbol argentino, conocido popularmente por aquel nombre.
 Néstor Wanchope Ayala, futbolista paraguayo conocido popularmente por aquel nombre.